est un personnage du manga Shaman King.

Ses fantômes sont les shikigamis Zenki et Gôki, qu'elle contrôle à l'aide d'un collier de 1080 perles.

Elle est une itako originaire du mont Osorezan, et son rêve est de devenir  La First Lady  du royaume des Shamans, elle est la fiancée de Yoh. Elle a le pouvoir de lire dans les pensées et à cause de ce pouvoir elle a été abandonnée et en souffre beaucoup. Elle est amoureuse de Yoh. Il semblerait que le secret de son existence se trouve en Hao, qui à l'air de s'intéresser à elle. Elle a été élevée par Kino Asakura la grand-mère de Yoh.

Voir aussi 
Shaman King, Butsu Zone

Personnage de Shaman King

pt:Lista de personagens de Shaman King#Anna Kyoyama